

Geografia

Wall – frazione di Fehrbellin, Brandeburgo

Wall – parrocchia civile del Northumberland
Wall – parrocchia civile dello Staffordshire

Wall – città della Contea di Pennington, Dakota del Sud
Wall – township della Contea di Monmouth, New Jersey
Wall – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania

Persone
Angus Wall – montatore statunitense
Bill Wall – ingegnere e scacchista statunitense
Bob Wall – ex hockeista su ghiaccio canadese
C. T. C. Wall – matematico britannico
George Wall – calciatore inglese
Giovanni Wall, propriamente John Wall – presbitero inglese venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Jack Wall – compositore statunitense
Jasper V. Wall – astronomo canadese
Jeff Wall – fotografo canadese
John Wall – medico inglese
John Wall Callcott – compositore inglese
John William Wall (noto come Sarban) – scrittore inglese
John Wall – cestista statunitense
Larry Wall – programmatore statunitense
Paul Wall – rapper, beatmaker e disc jockey statunitense
Ricardo Wall – militare, diplomatico e politico irlandese al servizio della Spagna
Robert Wall – artista marziale e attore statunitense

Altro
Wall (Remix) – singolo degli Enter Shikari del 2009